Lophozosterops pinaiae é uma espécie de ave da família Zosteropidae.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Lophozosterops
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1912